Municipio de Ensign puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ensign (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Ensign (condado de Delta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Delta.